La stagione dell'1999 International Formula 3000 fu disputata in dieci gare corse tre il 1º maggio e il 25 settembre. Fu la prima stagione in cui tutti gli appuntamenti del campionato furono eventi a supporto di gare del campionato di Formula 1.

Piloti e team 

Tutti utilizzano vetture Lola B99/50 motorizzate Zytek V8.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Risultati 

 Marc Goossens fu squalificato nella gara d'Ungheria per sospensioni illegali.

Risultati completi 

R=ritirato NC=non classificato NS=non parte NQ=non qualificato NT=senza tempo nelle qualifiche DIS(3)=squalificato dopo essere giunto terzo in gara DIS=squalificato dopo le prove

Note

Approfondimenti 
 Heidfeld's Year, Formula 3000 Review, Autocourse, 1999/2000, pag. 238-241
 Other Major Results, Autocourse, 1999/2000, pag. 281-282
 Automobile Year, 1999/2000 (championship points table), pagina 258

Collegamenti esterni 
 
 
 

 15
Formula 3000 1999